

Literatura 
Saga (literatura) — género em prosa, de caráter épico, originalmente escrito na época medieval por povos nórdicos, especialmente islandeses
Saga (romance) — de Érico Veríssimo
Saga (revista em quadrinhos) — de Brian K. Vaughan e Fiona Staples
Saga de Gêmeos — personagem da série Cavaleiros do Zodíaco

Geografia do Japão 
Saga (prefeitura)
Saga (cidade)

Imperadores do Japão 
Saga (imperador) 
Go-Saga

Música 
Saga (banda) — canadense de rock progressivo
Saga (cantora) — da Suécia

Software e jogos 
SAGA GIS —  software de informação geográfica 
Saga (jogo eletrônico de 2008)
SaGa — série de jogos RPG

Outros usos 
Saga (mitologia) — deusa do Aesir da mitologia nórdica
1163 Saga — asteroide
Proton Saga — modelo de automóvel

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de literatura
Desambiguações de siglas
Desambiguações de tecnologia
Desambiguações de topônimos